Die Hard Arcade, или  в Японии — компьютерная игра в жанре избей их всех, созданная компанией Sega в 1996 году. Выпущенная первоначально на аркадных автоматах, проект был позже портирован на консоли Sega Saturn и PlayStation 2.

За пределами Японии Dynamite Deka лицензировала компания  и адаптировала проект под фильм «Крепкий орешек» 1988 года. Однако вышедший в 1998 году сиквел  уже не был привязан к кинофраншизе.

Игровой процесс 
Die Hard Arcade выполнена в жанре избей их всех. По сюжету главные герои игры, Джон МакКлейн и Крис Томпсен (Бруно Делинджер и Синди Холидей в японской версии), планируют спасти дочь президента США Кэролин Пауэлл от террористов. Игрок проходит уровни в одиночку или вдвоём, по пути сталкиваясь с врагами. Противников можно атаковать как руками и ногами, так и с помощью оружия, найденного и подобранного после битв, а так же использовать аптечки для восполнения здоровья. Однако, весь собранный инвентарь (кроме пистолета) в начале каждого уровня пропадает, и игроку приходится всё собирать по новой. Во время перемещений персонажа по комнатам на экране показывается небольшая заставка, в которой применяется интерактивная система Quick Time Event: игрок за определённый промежуток времени должен нажать показанную на экране комбинацию клавиш, чтобы победить врага или избежать травм. При невыполнении QTE у героев уменьшается полоска с уровнем здоровья.

В конце каждого уровня происходят сражения с боссами: это может быть байкер Хог, мексиканский борец Джоко, братья-близнецы Оси и Таббс, роботы Спайдерботс, и Волк «Белый клык» Хонго. Хотя и существует в игре несколько концовок, финальным боссом всегда будет Волк Хонго, и именно с ним игрок будет бороться на крыше небоскрёба.

Версия игры для Sega Saturn и PlayStation 2 включает в себя старенькую аркаду , в которой нужно уничтожать субмарины и получать за это дополнительные жизни. На остальных платформах игроку на прохождение даётся всего три жизни, и в случае их потерь, игра начинается заново.

Оценки и мнения 

Die Hard Arcade получила положительные отзывы от критиков. Средняя оценка, составленная сайтом Game Rankings, составляет 82 % для Sega Saturn. Версия для аркадных автоматов на сайте Allgame была оценена в четыре с половиной звезды из пяти возможных. Проект в первую очередь хвалили за игровой процесс, хоть и критики сравнивали его с различными играми от Sega. Например обозреватель из сайта The Video Game Critic сравнил Die Hard Arcade в плане битв с серией Streets of Rage, наличие оружия — с Virtua Cop. Кроме заимствований в качестве недостатков приводились долгие загрузки и отсутствия в наличии какой-либо системы оценок прохождения. Однако, несмотря на недостатки, критик был удовлетворён игрой, и похвали её за большое разнообразие оружия и наличие чувство юмора у разработчиков. Гленн Рубинштейн из GameSpot в своём обзоре находил сходства проекта с Virtua Fighter, Final Fight и Double Dragon, однако, как и его коллега из The Video Game Critic, не посчитал эти заимствования главным недостатком. По его словам, в «Die Hard Arcade нету глубины файтинга, но он предлагает нам много экшена». Шау Сакенхейм из Allgame в качестве минуса игры приводил короткое прохождение уровней. По словам рецензента из The Video Game Critic, мини-игра Deep Scan «наверное, самая медленная когда-либо сделанная аркадная игра, но всё-таки она забавная».

В основном положительно журналисты отозвались по поводу графики и визуальной составляющей игры. Рубинштейн похвалил реалистичную анимацию персонажей и музыкальное сопровождение, но раскритиковал озвучивание и звуковые эффекты. Совершенно противоположное мнение оставил представитель сайта Shin Force. Он, в отличие от своего коллеги из GameSpot, похвалил звуковые эффекты, но оставил сдержанные отзыв в адрес графики, качество которой, по мнению обозревателя, выглядит «выше среднего». Сакенхейм заявил, что текстуры могли быть лучше, и тем не менее они не плохи, но и нельзя назвать их новаторскими. Он похвалил разработчиков за создание качественной анимации и дизайн персонажей, но негативно отозвался о малополигональных моделях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Die Hard Arcade на сайте Sega Retro

Компьютерные игры 1996 года
Игры для аркадных автоматов
Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Network
Игры для Sega Saturn
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры по мотивам фильмов
Компьютерные игры, разработанные Sega Technical Institute
Компьютерные игры, изданные Sega